Rosenthal pode ser:

Fábricas Rosenthal - uma das mais famosas fábricas de porcelana na Baviera, Alemanha
Samuel Rosenthal - mestre de enxadrismo franco-polonês
Síndrome de Rosenthal - outro nome dado à hemofilia C

Desambiguação